Шюрер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шюрер, Герхард (1921—2010) — восточногерманский государственный деятель, член Политбюро ЦК СЕПГ.
 Шюрер, Эмиль (1844—1910) — немецкий протестантский теолог, историк духовной жизни еврейства в эпоху Иисуса Христа.